Tettnang steht für:
 Tettnang, Stadt im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Landkreis Tettnang, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg
 Oberamt Tettnang, ehemaliger württembergischer Verwaltungsbezirk
 TSV Tettnang, Turn- und Sportverein in Tettnang
 Kameralamt Tettnang, ehemalige Einrichtung des Königreichs Württemberg, die im Amtsbezirk Besitz und Einkommen des Staates verwaltete
 Torschloss Tettnang, Renaissance-Schloss in Tettnang
 Finanzamt Tettnang, Behörde in Tettnang
 Landgericht Tettnang, ehemaliges bayerisches Landgericht älterer Ordnung in Tettnang
 Linie Montfort-Tettnang, Seitenlinie des Adelsgeschlechts Montfort, siehe Montfort (Adelsgeschlecht)#Linie Montfort-Tettnang

Tettnang ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich VII. von Montfort-Tettnang (vor 1485–1520), letzter Vertreter im Mannesstamm der Grafen von Montfort-Tettnang